Iúçufe ibne Taxufine  — primeiro emir almorávida
   — segundo califa almóada
 Iúçufe I de Granada  — sultão de Granada que participou na batalha do Salado

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes